Чланак „Краљица Јелена” може се односити на више личности:

 Јелена Славна (умрла 976) - хрватска краљица, супруга Михаила Крешимира II и мајка Стјепана Држислава
 Јелена Угарска (око 1051 — око 1091) - хрватска краљица, супруга краља Дмитра Звонимира
 Јелена Вукановић (после 1109 — после 1161) - ћерка Уроша I Вукановића и супруга угарског краља Беле II Слепог
 Јелена Анђел или Јелена Анжујска (око 1236 — 1314) - српска краљица, супруга српског краља Стефана Уроша I и мајка краљева Драгутина и Милутина
 Јелена Страцимировић-Немањић (око 1310 — 1374) - српска краљица а потом и царица, супруга Стефана Душана и мајка цара Уроша
 Јелена Груба Котроманић (1345 — 1399) - краљица Босне после смрти свог супруга, краља Дабише (1395—1398)
 Јелена Нелипчић (умрла 1422) - супруга босанског краља Стефана Остоје Котроманића
 Јелена Бранковић (1447 — после 1500) - последња босанска краљица, супруга последњег босанског краља Стефана Томашевића Котроманића
 Јелена Савојска (1873 — 1952) - црногорска принцеза, ћерка краља Николе и краљица Италије у периоду 1900—1946, супруга италијанског краља Виторија Емануела III Савојског